Hayrapetyan bzw. Hajrapetjan ist der Familienname folgender Personen:

 Levon Hayrapetyan (* 1989), armenischer Fußballspieler
 Vahagn Hayrapetyan (* 1968), armenischer Jazzmusiker